Südstern kan syfta på:

Südstern – ett torg i Kreuzberg i Berlin, Tyskland
NSC Südstern-Azur – en fotbollsförening från Neukölln i Berlin
Südstern – den tyska titeln på en Jules Verne-roman, se L'Étoile du Sud